Заместитель председателя Европейской комиссии () — должность в Европейской комиссии, обычно занимаемая более чем одним членом Комиссии. С момента вступления Лиссабонского договора в силу одним из заместителей председателя является ex officio Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности, а остальные назначаются по усмотрению председателя Комиссии.

Роль и преимущества 
Каждый заместитель председателя занимает эту должность в дополнение к обычному портфелю Еврокомиссара. Хотя пост заместителя председателя дает мало дополнительной власти, он считается важным при назначении.

Зарплаты в Комиссии устанавливаются в процентном отношении от уровня топ-менеджмента гражданских должностей. Заместители председателя получают 125% (€22 122,10), 112,5% (€ 19 909,89) — обычный Еврокомиссар и 138% (€ 24 422,80) — председатель. Однако первый заместитель председателя, который также является Верховным представителем, получает 130% (€23 006,98). Кроме этого существуют другие выплаты сверх указанных сумм.

Первый заместитель председателя 
Первый заместитель председателя обычно выполняет основную роль заместителя: исполняет полномочия председателя в его отсутствие. В настоящее время первым заместителем председателя является Франс Тиммерманс.

Список заместителей председателя 
Цвета:   [     ] Социалисты (ПЕС) – [     ] Либералы (АЛДЕ) – [     ] Демократы (EPP-ED)

Внешние ссылки 
 European Commission Website  ec.europa.eu
 VP Ashton's Website  ec.europa.eu

Примечания